Michal Straka může být:

 Michal Straka (historik) (* 1974) – český historik
 Michal Straka (lední hokejista) (* 1971) – český lední hokejista
 Ego (rapper) (vlastním jménem Michal Straka, * 1983) – slovenský raper